Schmoll genannt Eisenwerth (Kurzschreibweise Schmoll gen. Eisenwerth; vgl. Genanntname)
oder
Schmoll von Eisenwerth
ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Adolph Schmoll genannt Eisenwerth (1834–1918), deutscher Brücken- und Wasserbauingenieur
 Fritz Schmoll genannt Eisenwerth (1883–1963), österreichischer Maler, Grafiker, Bildhauer und Innenarchitekt
 Gustav Schmoll genannt Eisenwerth (1881–1916), deutscher Architekt

 Johann Jakob Schmoll genannt Eisenwerth (1769–1853), deutscher Pfarrer und Dichter
 Josef Adolf Schmoll genannt Eisenwerth (Ingenieur) (1877–1914), deutscher Ingenieur
 Josef Adolf Schmoll genannt Eisenwerth (1915–2010), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Helga Schmoll genannt Eisenwerth geb. Hofmann (1934–2019), deutsche Kunsthistorikerin und Sachbuch-Autorin

Schmoll genannt Eyssenwerth ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Schmoll genannt Eyssenwerth (1840–1904), deutscher Architekt, siehe Gustav Schmoll (Architekt, 1840)
 Gustav Schmoll genannt Eyssenwerth (1872–1946), deutscher Architekt und Politiker, siehe Gustav Schmoll (Architekt, 1872)